Marrit Leenstra est un nom pouvant désigner:

 (née en 1973), joueuse néerlandaise de volley-ball de plage
Marrit Leenstra (née en 1989), patineuse de vitesse néerlandaise

Voir aussi

Leenstra, Marrit